Невеш — многозначный термин.

 Невеш — третий по численности населения город Сан-Томе и Принсипи.
 Невеш, Жозе Мария — премьер-министр Республики Кабо-Верде.
 Мария даш Невеш, инфанта Португалии (1852—1941) — старший ребёнок и дочь короля Португалии Мигела I и его жены Аделаиды Левенштейн-Вертхайм-Розенберг.